Sobral peut désigner :

Toponymes

Sobral, municipalité située dans l'État du Ceará ;



homonymies exactes  
  (auparavant nommée « Sobral de Papízios »), paroisse civile de la municipalité de Carregal do Sal, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
 , paroisse civile de la municipalité de Mortágua, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
 , paroisse civile de la municipalité d'Oleiros, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;

homonymies partielles  
 , une des paroisses civiles de la municipalité de Mafra, située dans le district de Lisbonne ;
 , une des paroisses civiles de la municipalité de Moura, située dans le district de Beja ;
Sobral da Lagoa, une des paroisses civiles de la municipalité d'Óbidos, située dans le district de Leiria ;
 , une des paroisses civiles de la municipalité de Guarda, située dans le district de Guarda ;
Sobral de Monte Agraço, ville et municipalité située dans le district de Lisbonne ;
 , une des paroisses civiles de la municipalité de Sobral de Monte Agraço ci-dessus et lui ayant donné son nom ;
 , une des paroisses civiles de la municipalité de Covilhã, située dans le district de Castelo Branco ;
 , une des paroisses civiles de la municipalité de Castelo Branco, située dans le district de Castelo Branco ;
Sobral Pichorro, une des paroisses civiles de la municipalité de Fornos de Algodres, située dans le district de Guarda.

Personnalités 

 José Sobral (1880-1961), militaire, géologue et explorateur argentin ;
 Luísa Sobral (née en 1987), chanteuse et autrice-compositrice portugaise ;
 Patrick Sobral (1972-), auteur français de bande dessinée ;
 Salvador Sobral (1989-), auteur-compositeur-interprète portugais, vainqueur du Concours Eurovision de la chanson 2017.

Voir aussi
 , une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Franca de Xira, située dans le district de Lisbonne.
 Sobral Santos II : Ferry ayant fait naufrage le  au Brésil, entrainant la mort de plus de 300 personnes.

Homonymie de toponyme
Patronyme portugais